Future Shock steht für:

 Future Shock, Originaltitel von Der Zukunftsschock. Strategien für die Welt von morgen, Buch von Alvin Toffler (1970)
 Future Shock (Album), Album von Herbie Hancock (1983)
 Future Shock (1994), US-amerikanischer Film (1994)
 The Terminator: Future Shock, Ego-Shooter (1995)